A14, A-14 ou A.14 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 Aero A.14, un avion militaire tchécoslovaque ;
 Patiño (A-14), un navire ravitailleur de l’Armada espagnole ;
 Saunders A.14, un hydravion britannique.

Histoire 
 A14, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme à terre tête saignante.

Informatique 
 Apple A14 Bionic, un système sur une puce.

Médecine 
 Classe ATC A14, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Transports 
Aéronautique 
 Fiat A.14, un moteur d’avion italien ;
 Saunders A.14, un hydravion britannique.

Autoroutes
  Autoroute allemande A14 qui reliera Wismar à Dresde ;
  Autoroute autrichienne A14 reliant Hörbranz à Bludenz ;
  Autoroute belge A14 (E17) reliant Anvers à Lille par Gand ;
  Autoroute espagnole A-14 reliant Lérida à la frontière française ;
  Autoroute française A14 dans l'ouest de l'Île-de-France ;
  Autoroute italienne A14 reliant Bologne à Tarente ;
  Autoroute kazakh A14 reliant Zhybek Zholy à la frontière kirghiz ;
  Autoroute portugaise A14 reliant Figueira da Foz à Coimbra ;
  Autoroute suisse A14 reliant Rotsee à Rütihof.

Bus
 Lignes Express A14 en Île-de-France.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de danger en France.

Routes
  Route britannique A14 reliant l'autoroute britannique M6 à Felixstowe ;
  Route letonne A14 contournement de Daugavpils ;
  Route lituanienne A14 reliant Vilnius à Utena.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres